Un rafraîchissement est une boisson fraîche ; c'est aussi l'action de rafraîchir d'où les expressions techniques : 

 rafraîchissement d'écran, un processus qui consiste à réafficher une image sur un écran ;
 rafraîchissement de la mémoire, un processus qui consiste à lire, puis réécrire le contenu de la mémoire d'un ordinateur, dans le but de prévenir la perte de ce contenu ;
 fréquence de rafraîchissement, le nombre d'images s'affichant sur un écran par seconde.